Het Louisiana-territorium (Engels: Territory of Louisiana, Louisiana Territory) was een geïncorporeerd en georganiseerd territorium van de Verenigde Staten van 4 juli 1805 tot 4 juni 1812. Het vloeide voort uit het Louisiana-district, dat een jaar voordien in het leven was geroepen om het enorme gebied van de Louisiana Purchase dat niet onder het Orleans-territorium viel tijdelijk te besturen. Nadat de staat Louisiana in 1812 was toegetreden tot de unie, werd – om verwarring te voorkomen – het reusachtige maar dunbevolkte territorium hernoemd tot het Missouri-territorium.

Gouverneurs 

Voormalig georganiseerd territorium van de Verenigde Staten
Geschiedenis van de Verenigde Staten (1789-1849)
Geschiedenis van Arkansas
Geschiedenis van Idaho
Geschiedenis van Iowa
Geschiedenis van Kansas
Geschiedenis van Louisiana
Geschiedenis van Missouri
Geschiedenis van Montana
Geschiedenis van Nebraska
Geschiedenis van North Dakota
Geschiedenis van Oklahoma
Geschiedenis van South Dakota
Geschiedenis van Wyoming